Kerstster (Euphorbia), een plant uit de wolfsmelkfamilie (Euphorbiaceae)
 Kerstster (religie), een hemelverschijning in religieuze teksten
 Kerstster (lekkernij), een lekkernij die met Kerstmis wordt gegeten